Nedan listas damernas spelartrupper i basket vid olympiska sommarspelen 2012, samtliga åldrar och klubbar är vid tidpunkten för invigningen av de olympiska sommarspelen 2012 (27 juli 2012).


Totalt beräknas 144 spelare från tolv nationer delta i damernas turnering i basket vid olympiska sommarspelen 2012.























Basket vid olympiska sommarspelen 2012